Криванкова — деревня в Вагайском районе Тюменской области, входит в состав сельского поселения Касьяновское.

География 
Деревня находится на берегу реки Сальницкая и озера Кривановского.  В 400 метрах от деревни протекает река Иртыш.

Население

Примечания 

Населённые пункты Вагайского района